Пётр Фоме́нко:
 Фоменко, Пётр Емельянович (1886—1960) — участник Белого движения на Юге России, есаул. 
 Фоменко, Пётр Иванович (1897—1967) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Фоменко, Пётр Наумович (1932—2012) — советский и российский режиссёр театра и кино, педагог.